

Personnalités 

  (1948-2020), skieur allemand ;
 Charlotte von Hagn (1809-1891), actrice bavaroise ;
 Johanna Hagn (née en 1973), judokate allemande ;
 Ludwig von Hagn (1819-1898), peintre bavarois ;
  (né en 1995), footballeur allemand.